Monte-Klasse ist die Bezeichnung von Schiffsklassen der Hamburg Südamerikanischen Dampfschifffahrts-Gesellschaft.

 Monte-Klasse (1924)
 Monte-Klasse (2004)